Веребково — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена на западе района у границы с Эстонией, в 7 км к юго-западу от города Печоры и в 7 км к северо-западу от волостного центра, деревни Паниковичи. Западнее находится приграничная деревня Лазарево.

Население 
Численность населения деревни Веребково составляет 57 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района